Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) a Universității de Stat din Moldova este una dintre cele 5 facultăți fondatoare ale universității.

Istoric

Începutul 
Istoria Facultății de Matematică și Informatică (FMI) își ia începutul pe data de 1 octombrie 1946, când a fost inaugurată Facultatea de Fizică și Matematică – una dintre cele cinci facultăți fondatoare ale Universității de Stat din Chișinău:

 Facultatea de Fizică și Matematică,
 Facultatea de Chimie,
 Facultatea de Biologie,
 Facultatea de Geologie și Pedologie,
 Facultatea de Istorie și Filologie.

Pe parcursul evoluției sale FMI și-a creat un Curriculum Vitae impunător, bazat pe un istoric bogat, notorii personalități și succese impunătoare. E remarcabil faptul că primul șef al unicei în acel timp Catedre de Matematică (1946) a fost renumitul matematician Vladimir Andrunachievici. Din anul 1947 până în 1958, facultatea avea în componența sa deja două catedre: Catedra de Analiză Matematică și Catedra de Geometrie. Pe parcursul timpului și evoluției cerințelor de dezvoltare socio-umană s-au diversificat și s-au aprofundat atât multitudinea de domenii de cercetare, cât și varietatea metodelor de instruire a studenților. Dezvoltarea continuă a facultății a condus la înființarea în anul 1958 a Catedrei de Geometrie si Algebră, în anul 1961 a Catedrei de Matematică Aplicată, în anul 1966 a Catedrei de Ecuații Diferențiale, în anul 1972 a Catedrei de Limbaje Algoritmice și Programare ș.a.m.d. Înseși facultatea a trecut prin modificări semnificative, inclusiv prin schimbarea de denumire. În anul 1972 din cadrul Facultății de Fizică și Matematică ia naștere Facultatea de Matematică și Cibernetică, iar în anul 1996 denumirea facultății este modificată în Facultate de Matematică și Informatică.

Evoluția Facultății 
Evoluția constantă a Facultății poate fi urmărită în diagrama ce reflectă destul de fidel dinamica schimbărilor structurii Facultății.

Decani 
Pe parcursul timpului managementul facultății a fost asigurat de personalități importante, lista cărora a devenit impunătoare. 

Decani ai Facultății de Fizică și Matematică în perioada 1946-1972: 

 Mihail PAVLOV (1946-1950); 
 Andrei BOLOTIN (1950–1962); 
 Iurii KOZULIN (1962-1965); 

 Anatol SÎRGHI (1965-1969); 
 Alexandru STAHI (1969-1972). 

Decani ai Facultății de Matematică și Cibernetică în perioada 1972-1997: 

 Alexandru STAHI (1972-1973); 
 Inochentie BALTAG (1973-1977); 

 Alexandru STAHI (1977-1988); 
 Pavel CHIRILOV (1988-1994); 
 Chiril PRISACARU (1994-1996); 
 Petru COJOCARU (1996-1997). 

Decani ai Facultății de Matematică și Informatică în perioada 1997-2021: 

 Petru COJOCARU (1997-2000); 
 Gheorghe CIOCANU (2000-2007); 
 Andrei PERJAN (2007-2015); 
 Galina RUSU (2015-2021).

Performanța științifică 
Performanța științifică în cadrul facultății este reflectată prin formarea a peste 35 de doctori habilitați în științe și prin generarea unor personalități cu nume cunoscute pe întreg mapamondul,  cum ar fi, spre exemplu: Valentin Belousov, Naum Krupnik, Ghenadie Kuhta, Alexandr Zamorzaev, Alexandru Zîkov, Idel Bronștein, Abram Șterntal, Israel Gohberg, Ivan Parovicenko, Constantin Sibirschi, Petru Soltan, Dumitru Lozovanu, Vladimir Zolotarevschi, Boris Șcerbacov, Nicolae Jitarașu, David Ceban ș.a., personalități care au inițiat și au susținut activitatea renumitelor școli și direcții științifice: 

Algebră – Vladimir Andrunachievici, acad. AȘM; 

Analiză funcțională și metode aproximative – Israel Gohberg, dr. hab., prof. univ., acad. AȘM; 

Ecuații diferențiale – Constantin Sibirschi, dr. hab., prof. univ., acad. AȘM; Boris Șcerbacov, dr. hab., prof. univ.; Nicolae Jitarașu, dr. hab., prof. univ.; 

Geometrie discretă și cristalografie matematică – Alexandru Zamorzaev, dr. hab., prof. univ., m. cor. AȘM; 

Geometrie, topologie și matematică aplicată – Petru Soltan, dr. hab., prof. univ., acad. AȘM; 

Teoria cvasigrupurilor – Valentin Belousov, dr. hab., prof. univ., m. cor. AȘP URSS.

Structura Facultății 
Actualmente, procesul instructiv-educațional, dar și cel de cercetare, este asigurat la FMI de două departamente: Departamentul de Matematică și Departamentul de Informatică. Structura FMI include, de asemenea, patru entități de cercetare: 

 Laboratorul de Matematici Fundamentale și Aplicative, 
 Laboratorul de Inteligență Artificială și Realitate Virtuală & Augmentată, 
 Centrul de Educație și Cercetare în Matematică și Informatică, 

 Centrul Wolfram Moldova.

Dotarea FMI 
În dotarea Facultății de Matematică și Informatică se află 8 laboratoare pentru seminare și lucrări practice care dispun de circa 150 de calculatoare performante cu acces la serviciile Internet (e-mail, FTP, WEB), precum și un laborator unic în care sunt posibilități de utilizare a echipamentelor și tehnologiilor de realitate virtuală și augmentată. Formarea specialiștilor cu un înalt nivel profesional în domeniile matematică și informatică este asigurată în cadrul facultății de circa 60 de cadre științifico-didactice înalt calificate, printre care 4 doctori habilitați și 32 de doctori în științe.

Rolul 
Facultatea de Matematică și Informatică a USM își conturează proeminent rolul în societate contribuind la: 

 formarea cadrelor înalt calificate în matematică, matematică aplicată și informatică, la nivel de licență, master și doctorat; 
 valorificarea renumitelor școli științifice de: 
 algebră;
 analiză funcțională și metode aproximative;
 ecuații diferențiale;
 geometrie discretă și cristalografie matematică;
 geometrie, topologie și matematică aplicată;
 teoria cvasigrupurilor;

 dezvoltarea Centrului de Educație și Cercetare în Matematică și Informatică; 
 dezvoltarea Laboratorului de Inteligență Artificială și Realitate Virtuală & Augmentată; 
 dezvoltarea Centrului Wolfram Moldova; 
 activitatea Școlii Tânărului Matematician pentru elevii din liceele din țară; 

 activitatea seminarului „Probleme actuale ale învățământului matematic în instituțiile preuniversitare”; 
 activitatea în Consiliile Olimpice Naționale la Matematică și Informatică; 
 implicarea în activități ale societăților naționale și internaționale precum sunt: 
 Societatea Matematică din RM,
 International Mathematical Union,
 European Mathematical Society,
 European Women in Mathematics;

 Organizarea Conferinței Internaționale MITRE – Mathematics & IT: Research and Education; 
 publicarea rezultatelor cercetărilor științifice în reviste de prestigiu național și internațional;
 publicarea de monografii științifice în edituri naționale și internaționale;

 publicarea de lucrări didactice 
 ș.a.m.d.

Absolvenți 
De-a lungul activității sale FMI a pregătit peste 10 000 de specialiști care activează cu succes în republică și pe diverse meridiane ale globului.

Colaborări 
Pentru formarea specialiștilor de calificare înaltă, FMI colaborează cu alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare, cu instituții de cercetare, cu diverși agenți economici din sectorul real, dovadă fiind cele 66 de acorduri de colaborare viabile.

Misiunea Facultății 
Misiunea Facultății de Matematică și Informatică este de a pregăti specialiști de înaltă calificare în domeniile Matematicii și Informaticii, cadrelor didactice competente în aceste domenii, precum și de a promova învățământul și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere și pe educație continuă. Absolvenții facultății sunt capabili să-și desfășoare activitatea în domenii precum învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică, bănci, centre de tehnologii informaționale, firme private. Facultatea oferă studenților o pregătire de bază, prin cursurile de matematică teoretică, matematică aplicată și informatică, precum și posibilitatea unor specializări, prin cursurile opționale și ciclurile de studii aprofundate.

Note 

Facultăți